Дидон (Didon):

 Didon () — английское именование Дидоны, мифической основательницы Карфагена (конец IX века до н. э.).

Фамилия 
  (1806—1839) — французский аббат и писатель.
 Дидон, Анри (Henri Didon, 1840—1900) — французский проповедник и поборник спорта, автор девиза Олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее».

См. также 
 Сен-Жорж-де-Дидон
 Дидона (значения)